Termenul „Aschach” se poate referi la:

Localitate în Austria
Aschach an der Donau
Aschach an der Steyr
sat în Bavaria
Aschach (Unterfranken)
Râu:
Râul Aschach în Oberösterreich